Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2004 года  прошёл с 20 по 27 сентября в Млаве, Польша под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие 30 спортсменок из 8 стран, в том числе, 4 международных гроссмейстеров, 7 международных мастеров и 3 мастера ФМЖД.

Победила представительница Украины Дарья Ткаченко, серебро и бронза у россиянок Елены Мильшиной и Матрёны Ноговицыной соответственно.

Итоговое положение

<small>GMF — международный гроссмейстер среди женщин

MIF — международный  мастер среди женщин

MFF — мастер ФМЖД среди женщин</small

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Европейской конфедерации шашек 
 III European Women's Championship 

Спорт в Польше в 2004 году
2004 год в шашках
Сентябрь 2004 года
Шашки